Црногорски говори, односно црногорски субдијалекти могу бити:
 Црногорски говори српског језика, субдијалекти српског језика на подручју Црне Горе
 Црногорски говори хрватског језика, субдијалекти хрватског језика на подручју Црне Горе
 Црногорски говори албанског језика, субдијалекти албанског језика на подручју Црне Горе
 Црногорски говори бошњачког језика, субдијалекти бошњачког језика на подручју Црне Горе
 Црногорски говори, односно субдијалекти новокодификованог црногорског језика